Хле́бниково — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Хлебниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Хлебниково — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Хлебниково — село в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Хлебниково — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Хлебниково  — упразднённый в 1962 году посёлок на острове Кунашире (Сахалинская область).

Другое 
 Хлебниково — микрорайон города Долгопрудного Московской области.
 Хлебниково — железнодорожная платформа Савёловского направления МЖД в посёлке Хлебниково.